Das U.S. Hardcourt Championships 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Stone Mountain, einem Vorort von Atlanta. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 18. bis 24. August 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Stone Mountain (Stadt)